

Persone
Fausto Bisantis (1909-1996) – avvocato e politico
Giuseppe Bisantis (1969) – giornalista radiofonico

Altro
Ponte Bisantis – ponte sulla Fiumarella